

Patronymes 
Lissounov (masculin ; ) ou Lissounova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Lissounov (1898-1946), ingénieur aéronautique soviétique
 Ekaterina Lissounova (1989-), joueuse russe de water-polo
 Vladimir Lissounov (1940-2000), artiste russe

Patronyme russe